Rainha da Floresta é a denominação dada à Virgem Maria pelo Santo Daime. No credo daimista, Maria é chamada de Rainha da Floresta e há um sincretismo entre sua figura e a Lua. Conta a historia que quando o Mestre Raimundo Irineu Serra conheceu a ayahuasca, graças a um convite de amigos para tomar a bebida com alguns indígenas, viu um ser que pediu para ele ficar por uma semana na floresta sem ver ninguém, e se alimentar apenas de mandioca cozida sem sal, preparar de novo a bebida e tomar porque então iria receber uma visita importante.

Ele seguiu as instruções e, depois de uma semana, preparou a ayahuasca e teve uma "miração", onde se apresentou uma mulher muito bela que estava na lua e que falou para ele que era "a RAINHA DA FLORESTA". Ele a reconheceu como a Virgem da Conceição.

Santo Daime
Títulos de Maria